RFA peut désigner :
  :
 Le nom officiel de l'actuelle Allemagne,
 La dénomination de l'ancienne Allemagne de l'Ouest pendant la scission du pays en deux entre 1949 et 1990 (par opposition à la République démocratique allemande (RDA) qui désignait l'Allemagne de l'Est).
 Remise de fin d'année
 Les initiales de Radio Free Asia.
 Réseau Financement Alternatif
 Roubaix Futsal Association

Militaire 
 Royal Field Artillery, une unité de l'armée britannique de 1899 à 1924
 Royal Fleet Auxiliary, une flotte à équipage civil appartenant au ministère de la défense du Royaume-Uni